

Geografia

Niemcy 
 Wolfsburg – miasto na prawach powiatu w kraju związkowym Dolna Saksonia
 Wolfsburg-Unkeroda – część gminy (Ortsteil) Gerstungen w kraju związkowym Turyngia, w powiecie Wartburg

Serbia 
Niemiecka nazwa miejscowości:
 Kula

Osoby 
 Werner von der Schulenburg-Wolfsburg - niemiecki polityk

Inne 
 Wolfsburg - niemiecki film
 Wolfsburg - zamek
 Wolfsburg AG - niemieckie przedsiębiorstwo

Zobacz też 
 Wolfsberg